Мандалян, Татеос Гегамович (Марченко, Сергей Григорьевич) (1901—1941) — советский дипломат, поверенный в делах СССР в Испании. 
 Мандалян, Элеонора Александровна (род. 1939) — советский и российский писатель, скульптор, художник, журналист, педагог.